Elkton (Kentucky)
Elkton (Maryland)
Elkton (Michigan)
Elkton (Minnesota)
Elkton (Oregon)
Elkton (South Dakota)
Elkton (Tennessee)
Elkton (Virginia)

Zie ook 

West Elkton